Cenni ist:

 der Name eines alemannischen Stammes, siehe Cenni (Stamm)

Cenni ist der Familienname folgender Personen:
 Enrico Cenni (1825–1903), italienischer Jurist und Historiker
 Giuseppe Cenni (1915–1943), italienischer Offizier und Flieger
 Renato Cenni (1906–1977), italienischer Maler und Dokumentarfilmer
 Roberto Cenni (* 1952), italienischer Politiker